Nel doppio misto del torneo di tennis US Open 2009 Cara Black e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 6–2, 6– 4 contro Carly Gullickson e Travis Parrott.

Teste di serie 

  Liezel Huber /  Mahesh Bhupathi (semifinali)
  Cara Black /  Leander Paes (finale)
  Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (quarti)
  Anna-Lena Grönefeld /  Mark Knowles (secondo turno)

 Hsieh Su-wei /  Kevin Ullyett (semifinali) 
 Nadia Petrova /  Maks Mirny (primo turno) 
 Rennae Stubbs /  Robert Lindstedt (quarti) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Nenad Zimonjić (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2009
ATP World Tour 2009